RKV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Reykjavík (Islanda)